Conception steht für:
 Conception (Band), norwegische Band
 Conception (Film), US-amerikanischer Film von Josh Stolberg (2011)
 Conception (Schiff), US-amerikanisches Ausflugsboot
 Conception: Ore no Kodomo o Unde Kure!, japanisches Computerspiel und Anime-Serie

geographische Objekte:
 Conception (Missouri), Ort im Nodaway County
 Conception Bay, Meeresbucht in Namibia
 Conception Bay South, Stadt in Neufundland, Kanada
 Conception Point, Landspitze von Coronation Island, Antarktika

Siehe auch:
 Abtei Conception, Benediktinerkloster in Conception, Missouri
 Conception Island
 Concepción
 Konzeption